karapaks stawonogów
 karapaks żółwi